Le Bhoutan est divisé en 20 districts ou dzongkhag.

Districts

Nom 

Le terme employé en dzongkha est  (rdzong-khag selon la translittération Wylie).

Liste

Annexes 
 Dzongdey
 Dungkhag
 Gewogs du Bhoutan

Liste en rapport avec le Bhoutan